У́лица Ма́ршала Василе́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Маршала Василевского — улица в Волгограде.
 Улица Маршала Василевского — улица в Иванове.
 Улица Маршала Василевского — улица в Кинешме.
 Улица Маршала Василевского — улица в Москве.
 Улица Маршала Василевского — улица в Твери.
 Улица Маршала Василевского — улица в г. Энгельс.

Украина 
 Улица Маршала Василевского — улица в Николаеве.

Россия/Украина 
 Улица Маршала Василевского — улица в Симферополе.

Маршала Василевского